Герб Демократической Республики Конго
 Герб Республики Конго